est une ville de Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Resen, dans le sud-ouest du pays.
En 2002, sa population était de .

Source de la traduction 

Ville en Macédoine du Nord
Resen